Midob (volk)
 Midob (taal)